Seznam svetnikov zajema vse ljudi, ki so bili razglašeni za svetnike, ne glede na to, katera Cerkev jih priznava.

Skupinski 
 mučenci iz Frigije
 mučenci v Pontu

Papeži svetniki

Svetnice

Svetniki

Glej tudi 
 seznam blaženih
 seznam slovenskih svetnikov
 seznam hrvaških svetnikov
 seznam madžarskih svetnikov
 koledar svetnikov

Zunanje povezave 
 Življenjepisi svetnikov